Por Brooks pode estar à procura de:

Canadá 
 Brooks (Alberta)

Estados Unidos 
 Brooks (Geórgia)
 Brooks (Kentucky)
 Brooks (Minnesota)
 Brooks (Oregon)

Desambiguações de topônimos